Nudnik steht für:

 Nudnik (Serie), eine Kurzfilmserie

Nudnik #2 steht für:

 den ersten Film der Nudnik-Serie, auch Here’s Nudnik, siehe Nudnik 2